Fondé en 1975 par des numismates dracénois ayant eu l'idée de regrouper sous une même bannière les amateurs de monnaies et de billets de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Groupe numismatique de Provence (G.N.P.) est devenu en 1984 une fédération d'associations numismatiques.

Objet 

Le G.N.P. favorise les liens entre les clubs qui la composent et coordonne les dates des bourses numismatiques locales. 

En étant à l'origine des clubs numismatiques en Provence, réunis au sein d'une fédération, le G.N.P. a structuré le monde numismatique de Provence, Alpes-Méridionales, Côte d'Azur. Cela a permis d'améliorer la qualité de la pratique numismatique, de favoriser les bourses et l'édition de publications par la mise en commun de moyens.

La plupart des clubs numismatiques du Sud-Est sont membres du Groupe numismatique de Provence (Arles, Aix-en-Provence, Carpentras, Nice, Nîmes, Manosque, Monaco, Menton, Toulon, Ubaye) ou l'ont été (Cannes, Fréjus, Marignane, Saint-Raphaël, Marseille, Menton, Gap).

Associations adhérentes 
Première fédération numismatique du grand Sud-Est, le Groupe numismatique de Provence réunit onze clubs numismatiques regroupant deux cent quarante-deux adhérents. 
 le Groupe Numismatique Aixois
 le Club Numismatique Arlésien
 l'Association des Cartophiles, Numismates, et Collectionneurs du Comtat
 le Groupe Numismatique Dracénois
 le Cercle Numismatique Hyérois
 le Groupe Numismatique de Manosque
 le Cercle Numismatique de Nice
 le Club Numismatique Nîmois depuis le 2 novembre 2014
 la Société Provençale de Numismatique
 l'association Ubaye Numismatique

Il compte également un membre étranger associé :
 l'Association numismatique de Monaco

Publications 
Le Groupe numismatique de Provence publie depuis plus de deux décennies les travaux de ses adhérents à travers trois publications qu'il édite:
 Provence Numismatique : bulletin semestriel créé en 1975 présentant les activités des clubs membres du G.N.P. et contenant des articles de fond et d'actualité numismatique (parution en février et septembre: dernier numéro paru : n° 134 - ). 
 Annales du Groupe numismatique de Provence, créées en 1986 par M. Jean-Louis Charlet et placées depuis cette date sous sa direction: parution en mai/juin - dernier numéro paru en 2021 : T.XXXV. 
 Les Monographies du Groupe numismatique de Provence:  Collection au format des Annales créée en 2015 à l'occasion du  anniversaire de la fédération. Le premier numéro a été publié en  (Y. Brugière, Catalogue des jetons d'initiative privée de Nice).

Encouragement de travaux de recherche 
.

Réalisations numismatiques

Dirigeants successifs 
 1976/1984: époque du G.N.P. (association dracénoise ayant des sections locales sans existence juridique propre): 1975-1976 : Raymond Bernardi, président fondateur et premier président du G.N.P. Ensuite, présidence tournante dans l'ordre de création des sections: 1977 : Jean-Louis Charlet (Aix); 1978: Henri Vernin (Nice); 1979: Jean Pierre Brouet (Toulon); 1980 :André Baudinetto (Cannes); 1981 :Jean Richand (Manosque); 1982 :Marcel Barruero (Monaco); 1983 :Raymond Bernardi (Draguignan).
 Depuis 1984, et à la suite de la refonte des statuts créant des sections autonomes et une structure fédérale avec un président élu pour trois ans: 1984 et 1985 : Jean Richand (Manosque); 1986-2001, Michel Gourillon (Toulon), président fédéral honoraire; 2001-2003: Jean-Louis Charlet (Aix); 2003-2007: Guy Choain (Hyères); 2007-2016: Yves Brugière (Nice); 2016-2019. Jean-Louis Charlet. depuis le : Guy Choain (Hyères) élu pour un mandat de trois ans. 
 Georges Cousinié, ancien directeur de la publication de Provence Numismatique, fut jusqu'à son décès survenu en 1985, « l'âme de la fédération » et la cheville ouvrière du G.N.P.
 En 1985, sa tâche fut poursuivie par Michel Gourillon qui assuma la charge de président du G.N.P. quinze années durant et assura la parution de soixante numéros de Provence Numismatique. En reconnaissance de ses services, la fédération lui a décerné le titre de président fédéral honoraire.

Liens externes

Notes et références 

Provence
Numismatique
Association numismatique
Numismatique en France